Каменский сельский округ

Российская федерация

Брянская область 

 Каменский сельский административный округ Стародубского района (2012—2020)

Калининградская область 

 Каменский сельский округ Черняховского района (до 2019 года)

Московская область 

 Каменский сельский округ Дмитровского района (1994—2006)
 Каменский сельский округ Наро-Фоминского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Каменский сельский округ Кардымовского района

Тверская область 

 Каменский сельский округ Максатихинского района (до 2005 года)

Тульская область 

 Каменский сельский округ Каменского района

Тюменская область 

 Каменский сельский округ Тюменского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Каменский сельский округ Сандыктауского района

Восточно-Казахстанская область 

 Каменский сельский округ Уланского района